Veliko Vojvodstvo Luksemburg, država u Zapadnoj Europi
 Luxemburg (distrikt),  distrikt u Velikom Vojvodstvu Luksemburg
 Luxemburg (kanton), kanton u Velikom Vojvodstvu Luksemburg
 Luxemburg (Belgija), pokrajina u Belgiji

Postoji više mjesta imenom Luksemburg:
 Luksemburg (grad), glavni grad Velikog Vojvodstva Luksemburg
 Luxemburg, Wisconsin, mjesto u američkoj saveznoj državi Wisconsin
 Luxemburg, Minnesota, mjesto u američkoj saveznoj državi Minnesoti
 Luxemburg, Iowa, mjesto u američkoj saveznoj državi Iowi
 Luxemburg (Kirgistan), selo u Kirgistanu

Ime Luxemburg nose:
 Luksemburgovci, europska vladarska dinastija 
 Rosa Luxemburg (1871. − 1919.), njemačko-poljska političarka i revolucionarka